Now You're Gone – The Album – четвертый студийный альбом шведского диджея Basshunter. Выпущенный 14 июля 2008 года, он является его дебютным англоязычным альбомом. Он вошел в UK Albums Chart под номером 1, продав более 329 717 копий в Великобритании и став платиновым.

В Новой Зеландии альбом занял 1-е место на пятой неделе своего пребывания в чарте, он был сертифицирован платиновым и разошелся тиражом более 20 000 экземпляров.

Трек-лист

Special content
Exclusive live performance
Exclusive interview
Basshunter download photo gallery
Aylar download photo gallery
Music videos

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Сертификации

Примечания

Альбомы 2008 года
Альбомы Basshunter
Альбомы Ultra Records